Reality show – genere di programma televisivo
Reality Show – album dei Gemelli DiVersi del 2004
Reality Show – album di Jazmine Sullivan del 2015